Brachydiastematherium transylvanicum (лат., буквально: короткодиастемный зверь из Трансильвании) — самый западный вид бронтотериев, первые окаменелости которого были найдены в Трансильвании (Румыния). Известен из позднего эоцена. По сравнению с другими видами бронтотериев, предполагается, что B. transylvanicum имел удлиненную голову, в отличие от Dolichorhinus, и был около 2 метров в холке (это самая высокая часть спины у основания шеи).

Филогения 
Кладограмма по Михльбахлеру (2008):

Примечания 

Бронтотериевые
†
Млекопитающие эоцена
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 1876 году